Card puede referirse a:

 Orson Scott Card, escritor de ciencia ficción.
David Card, economista.
 PC Card, dispositivo para computadoras portátiles.